Janus (mythologie), een god uit de Romeinse mythologie.
Janus (geslacht), een geslacht van halmwespen (Cephidae).
Janus Vérany, 1844, een junior homoniem van de vorige naam, nu gesynonymiseerd met Janolus.

Vernoemd
Janus (voornaam), een jongensnaam.
 Janus van Cyprus, koning van Cyprus (1398–1432)
Janus (maan), een maan van Saturnus (planeet).
Janus (band), een Duitse muziekgroep.
Zündapp Janus, een dwergauto uit de jaren vijftig van Zündapp.
Janus Friis, Deense grondlegger van de programma`s Skype en Kazaa.

Personen met de achternaam Janus
Samantha Janus, een Britse actrice en zangeres.